A 31 319-es számú mellékút egy öt számjegyű, állomáshoz vezető mellékút Pest megyében, Farmos és Tápiószele területén. Jelentősége abban rejlik, hogy kiszolgálja a Budapest–Újszász–Szolnok-vasútvonal tápiószelei állomását.

Nyomvonala 

Farmos területén ágazik ki a 311-es főútból, annak 13. kilométerénél, kelet-délkeleti irányban, vagyis a újszászi vasúttal párhuzamosan, Rákóczi út néven. Hamarosan keresztez egy iparvágányt, majd nem sokkal ezután átlép Tápiószele területére. 1,1 kilométer megtétele után éri el Tápiószele vasútállomás térségét, majd ott délnek fordul. A 31 111-es útba torkollva ér véget. A Rákóczi út innen még mintegy 450 métert halad dél felé, mígnem visszatorkollik a 311-es főútba, de azt a szakaszt már az említett 31 111-es számozással teljesíti.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 2,485 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek 

31319